Henry Dunant ou Henri Dunant (1828-1910), philanthrope suisse, fondateur de la Croix-Rouge ;
 Jean Henri Dunant (1934-2015), homme politique suisse ;
 Clotilde Dunant (1821-1892), peintre savoyarde ;
 Prosper Dunant (1790-1878), architecte et peintre français ;
  (1858-1939), architecte suisse ;
 Pernette Chaponnière, dite Pernette Dunant (1915-2008), auteure suisse francophone ;
 Sarah Dunant (1950-), femme de lettres et critique littéraire britannique, auteure de romans policiers et de romans historiques.

Autres 
 Dunant, un câble sous-marin.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français